Diensdorf steht für:
 Diensdorf, Ortsteil der Gemeinde Diensdorf-Radlow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Diensdorf, Ortsteil der Gemeinde Ottendorf-Okrilla, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Diensdorf (Ottendorf-Okrilla)

Siehe auch:
 Diendorf (Begriffsklärung)
 Dinstorf, Gemeindeteil des Ortsteils Brase, Stadt Neustadt am Rübenberge, Region Hannover, Niedersachsen.